PEX6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 980 амінокислот, а молекулярна маса — 104 061.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, клітинних відростках, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки